Конста́нты (Конста́нтий) Ильдефо́нс Галчи́ньский (Галчи́нский; , 23 января 1905, Варшава — 6 декабря 1953, там же) — польский поэт, переводчик и драматург. Один из крупнейших национальных лириков XX века.

Биография 
С началом Первой мировой войны семья переехала в Москву (1914—1918), где Галчиньский поступил в польскую школу. После возвращения в Варшаву изучал классическую и английскую филологию в Варшавском университете, защитил диплом по творчеству несуществующего английского поэта XIX в. Морриса Гордона Читса (всю жизнь отличался чрезвычайным артистизмом, склонностью к маскараду, розыгрышам и псевдонимам). Дебютировал в 1923 году. Входил в группу Квадрига, принадлежал к столичной богеме. В 1930 году женился, жил с женой в Берлине (1931—1933), затем в Вильно (1934—1936), городе, где родилась дочь поэта и который оставил глубокий след в его лирике. Сблизился с националистическим движением, печатался в правом журнале Prosto z mostu. Мобилизованный после вторжения в Польшу, попал в советский, а потом в немецкий плен, побывал во многих лагерях. После войны жил в Брюсселе и Париже, вернулся в Польшу в 1946 году. Печатался в популярных журналах Przekrój, Tygodnik Powszechny. Впоследствии стал одним из рупоров официального социалистического режима в Польше, выступал в поэзии с резкими нападками на Чеслава Милоша («Поэма о предателе»), откликнулся панегириком на смерть Сталина . Параллельно писал пронзительные лирические стихи и блестящие сатирические миниатюры для театра Зелёный гусь, сотрудничал с краковским кабаре Семь котов. В 1950 году сам подвергся разгромной критике как представитель и певец мелкой буржуазии. Переводил Шекспира, Шиллера.

Умер после третьего инфаркта. Похоронен на кладбище Воинское Повонзки.

Память 
Образ поэта представлен в литературе в образе Дельты, или Трубадура в эссе-трактате Милоша Порабощенный разум (1953).

Многие стихи Галчиньского положены на музыку (среди других — Гражиной Бацевич), песни на его слова исполняли Марыля Родович, Марек Грехута, Анна Герман и многие другие польские певцы.

С 1998 года в Щецине проводится поэтическое биеннале имени Галчиньского. С 2007 года в Варшаве действует Фонд Зеленый гусь имени поэта. Несколько десятков школ в Польше названы его именем.

Издания на русском языке 
 Варшавские голуби. М.: Гос.изд-во дет. лит-ры, 1962
 Стихи. М.: Художественная литература, 1967
 Юлиан Тувим, Владислав Броневский, Константы Ильдефонс Галчинский. Избранное. М.: Художественная литература, 1975
 Фарландия, или Путешествие в Темноград. М.: РИПОЛ классик; Вахазар, 2004

На русский язык Галчиньского переводили:
 Иосиф Бродский;
 Владимир Британишский;
 Анатолий Гелескул;
 Александр Големба;
 Наталья Горбаневская;
 Марк Живов;
 Владимир Корнилов;
 Леонид Мартынов;
 Мария Петровых;
 Александр Ревич;
 Давид Самойлов;
 Борис Слуцкий;
 Аркадий Штейнберг;
 Евгений Храмов
и другие.

Примечания

Литература 
 Drawicz A. Konstanty Ildefons Gałczyński. Warszawa: Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych, 1972
 Gałczyńska-Kilańska K. Konstanty Ildefons Gałczyński. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1981
 Poeci Gałczyńskiemu: mała anthologia. Warszawa: Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich, 2003
 Kulawik A., Ossowski J. Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T.1-2. Kraków: Collegium Columbinum, 2005
 Po co nam Gałczyński?: studia i szkice/Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, eds. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005
 Konstanty Ildefons Gałczyński znany i nieznany: studia i szkice/ Anna Anita Gomóła, Andrzej Kuśnierczyk, eds. Katowice: «Śląsk», 2005
 Ossowski J. Szarlatanów nikt nie kocha: studia i szkice o Gałczyńskim. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2006

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Самойлов Д. Константы Ильдефонс Галчинский  Вступительная статья. / К. И. Галчинский «Стихи». М., 1967 
 Константы Ильдефонс Галчинский в Журнальном зале  
 Сайт Фонда Зеленый гусь 
 Жизнь и творчество  
 Сайт музея Галчиньского в лесничестве Пране  

Персоналии по алфавиту
Писатели Польши XX века
Поэты Польши
Поэты Польши XX века
Драматурги Польши
Переводчики Польши
Родившиеся 23 января
Родившиеся в 1905 году
Родившиеся в Варшаве
Умершие 6 декабря
Умершие в 1953 году
Умершие в Варшаве
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Умершие от инфаркта миокарда
Участники обороны Польши в 1939 году